Перепічка Василь (Сильний, Слук, † 1954) — очільник Галицької районової референтури ОУН.
 Перепічка Євген Васильович (*1931) — кандидат технічних наук, винахідник, письменник, лауреат Львівської обласної премії ім. Степана Бандери.
 Перепічка Олег Григорович (1988—2014) — сержант міліції України, учасник російсько-української війни.